Hotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hotjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Hotjärnarna, sjö i Bräcke kommun, 
Hotjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (7,58 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn